

Cinema
In corsa contro il tempo (Life in a Day) – film del 1999 diretto da Eleanor Lindo.
La vita in un giorno (Life in a Day) – film documentario del 2011 promosso e diffuso da YouTube.

Musica
Life in a Day – album dei Simple Minds del 1979.
Life in a Day – singolo degli I Am Kloot del 2003.